Intransitivität (v. lat. transitus: Übergang) steht für:

 Intransitivität (Grammatik), wenn ein Verb kein direktes Objekt binden kann
 intransitive Relation, eine mathematische Relation, die nicht die Bedingungen einer transitiven Relation erfüllt.